

Franc-maçonnerie 

En franc-maçonnerie, les expressions Droit humain ou Le Droit humain désignent plusieurs organismes maçonniques distincts, bien qu'issus d'une histoire commune :

 l'Ordre maçonnique mixte international « le Droit humain »,
et ses diverses branches nationales, telles que :
 la Fédération française du Droit humain,
 la Fédération belge du Droit humain.
 la Fédération portugaise du Droit humain.
Ces expressions peuvent désigner aussi :
 le Suprême Conseil universel mixte « le Droit humain ».

Autre 
 Droits humains, synonyme de droits de l'homme, notamment en Belgique et en Suisse.